Primula, növénynemzetség; kankalin
 A nemzetségbe sorolt növények latin nevének része a „Primula”. 
 Primula, női név

Jegyzetek